Молчание воды () — итальянский минисериал 2019 года режиссера Пьера Беллони, который транслировался на «Canale 5» с 8 марта по 24 марта 2019 года. Было объявлено, что минисериал продлён на второй сезон, показ которого состоялся осенью 2020 года.

Сюжет 
В приморском городке пропала 16-летняя Лаура Манчини, дочь Анны, владелица местного бара. Полиция начинает расследование, которое возглавляет Андреа Балдини. Вскоре к расследованию присоединяется Луиза Феррари.

Расследование прольет свет на темную сторону жизни и тайны, которые скрывает внешне тихое и успешное приморский городок, в котором практически ничего не происходит.

Примечания

Ссылки 
 

Телесериалы на итальянском языке
Детективные телесериалы Италии
Драматические телесериалы Италии